Zofiówka bezeichnet Dörfer in Polen:
 Zofiówka (Jerzmanowa) (dt. Sophien Vorwerk), Dorf der Gmina Jerzmanowa in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Zofiówka (Łęczna), Dorf der Gmina Łęczna in der Woiwodschaft Lublin
 Zofiówka (Tuszyn), Dorf der Gmina Tuszyn in der Woiwodschaft Łódź 

Siehe auch:
 Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie (Bergwerk)
 Sanatorium Zofiówka
 Zofiowka Jasztrebie (Eishockeyclub)
 Trachimbrod, ehemaliges jüdisches Schtetl in der heutigen Ukraine, polnisch Zofiówka